Abraxas může být: 
 Abraxas (hudební skupina) – česká rocková hudební skupina
 Abraxas (náboženství) – koptsko-gnostické tajemné slovo pro označení Boha
 Abraxas (album) – album skupiny Santana
 Abraxas (rod) – rod motýlů z čeledi píďalkovití česky obvykle označovaný jako skvrnopásník
 Abraxas (genetika) – ptačí typ chromozomálního určení pohlaví
 Abraxas (balet) – balet skladatele Wernera Egka
 Abraxas Malfoy – děd Draca Malfoye a otec Luciuse Malfoye (postavy ze světa Harryho Pottera)
 havran Abraxas – jedna z hlavních postav večerníčku Malá čarodějnice